

Sigle 
 Società botanica italiana – associazione botanica italiana

Codici 
 SBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sambailo, Koundara, Guinea
 SBI – codice vettore ICAO di S7 Airlines 
 sbi – codice ISO 639-3 della lingua seti